Соляно́й акци́з:

 во Франции — до 1790 года налог на соль;
 в России — существовавший в 1862—1880 годы акциз на соль.

См. также 
 Акциз

Примечания 

История налогообложения